

Toponyme 
 Sevan est une ville d'Arménie
 Lac Sevan est un lac en Arménie

Prénom 
 Sevan Arabian est un artiste français d'origine arménienne
 Sevan Nişanyan est un écrivain turc

Patronyme 
 Serge Ier de Sevan est catholicos de l'Église d'Arménie
 Étienne III de Sevan est catholicos de l'Église d'Arménie

Astronomie 
 Sevan Lacus est le nom d'un des Lacs d'hydrocarbures de Titan, l'un des satellites de Saturne.

Homonymie de prénom